Le Bon Samaritain est une expression inspirée d'une parabole du Nouveau Testament. Elle peut faire référence à :
Le Bon Samaritain, film français muet de Léonce Perret sorti en 1910 ;
Le Bon Samaritain, téléfilm français de René Gainville diffusé en 1975 ;
Le Bon Samaritain, une nouvelle américaine de Shirley Jackson parue de façon posthume en 1996 ;
Le Bon Samaritain, téléfilm français de Bruno Garcia diffusé en 2011 ;
Le Bon Samaritain (The Good Samaritan [No. 106]), onzième épisode de la première saison de la série Blacklist diffusé en 2014.